Оксиды серы:
 Закись серы (S2O)
 Монооксид серы (SO)
 Диоксид серы (SO2)
 Триоксид серы (SO3)

См. также 
 Кислородсодержащие соединения серы